Натуральне число 1256
 1256 рік до нашої ери
 1256 рік нашої ери